42-й чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2020 отменен. Всемирная федерация кёрлинга отменила Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2020 года в Канаде из-за продолжающегося распространения (пандемии коронавируса COVID-19).
Это решение было принято с учетом других крупных спортивных мероприятий, которые были отменены за последние 24 часа до принятия решения, а также различных национальных ограничений на поездки, которые вступают в силу по всему миру.

Проведение 42-го чемпионата мира по кёрлингу среди женщин 2020 было запланировано с 14 по 22 марта 2020 года в городе Принс-Джордж (провинция Британская Колумбия, Канада) на арене «CN Centre» с участием 13 национальных сборных команд. 

Это первый чемпионат мира, по результатам которого сборные стран должны были набирать рейтинговые очки для отбора участников кёрлинг-турнира женских команд на Зимних Олимпийских играх 2022.
В виду отмены чемпионата, Всемирная федерация кёрлинга рассмотрит последствия для олимпийской квалификации и обсудит потенциальные изменения, которые необходимо будет рассмотреть со всеми соответствующими заинтересованными сторонами.

Официальный хештег чемпионата: #WWCC2020 .

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 7 лучших команд по итогам :
 
 
 
 
 
 
 
 две команды по итогам :
 
 
 одна команды от зоны Америки по итогам Американского отбора 2019:
 
 две команды по итогам квалификационного турнира к чемпионатам мира 2020:

Рейтинг ВФК женских сборных 
В рейтинге Всемирной федерации кёрлинга показана расстановка и сумма рейтинговых очков женских сборных стран-участниц чемпионата, после окончания , на 26 марта 2019 года.

В рейтинге Всемирной федерация кёрлинга учитываются успехи (занятые на турнирах под эгидой ВФК места) сборных всех ассоциаций-членов ВФК. Баллы начисляются по отдельности за сезон и за дисциплину (мужские, женские сборные, смешанные пары, на колясках). Ассоциации-участницы получают баллы либо после региональных квалификаций стран Америки, Европы и Тихоокеанско-Азиатского региона и квалификаций к Чемпионату мира, либо после чемпионатов мира в смешанном, на колясках, женском, мужском и смешанном парном разряде. В сезон Олимпийских и Паралимпийских зимних Игр дополнительные баллы начисляются ассоциациям-членам, участвующим в Играх. Учитываются набранные баллы в течение четырех последних сезонов по определенной схеме со следующими значениями ценностей (весовых коэффициентов) баллов сезона: 100% за баллы текущего сезона, 75% за баллы прошлого сезона, 60% за баллы сезона двухлетней давности, 40% за баллы сезона трёхлетней давности.

Рейтинг Мирового тура по кёрлингу 
В рейтинге Мирового тура по кёрлингу перед началом турнира указаны команды (скипы), которые представляют свои страны на Чемпионате мира.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Система проведения чемпионата 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходит в плей-офф. Второй этап, плей-офф проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы; команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы; в финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов; бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано местное (UTC−08:00).

Групповой этап

Турнирная таблица 
(после сессии ..)

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Сессия 1 
14 марта, 14:00

Сессия 2
14 марта, 19:00

Сессия 3 
15 марта, 9:00

Сессия 4 
15 марта, 14:00

Сессия 5 
15 марта, 19:00

Сессия 6 
16 марта, 9:00

Сессия 7 
16 марта, 14:00

Сессия 8 
16 марта, 19:00

Сессия 9 
17 марта, 9:00

Сессия 10 
17 марта, 14:00

Сессия 11 
17 марта, 19:00

Сессия 12 
18 марта, 9:00

Сессия 13 
18 марта, 14:00

Сессия 14 
18 марта, 19:00

Сессия 15 
19 марта, 9:00

Сессия 16 
19 марта, 14:00

Сессия 17 
19 марта, 19:00

Сессия 18 
20 марта, 9:00

Сессия 19 
20 марта, 14:00

Сессия 20 
20 марта, 19:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
21 марта, 09:00

Полуфинал 1 
21 марта, 14:00

Полуфинал 2 
21 марта, 19:00

Матч за 3-е место 
22 марта, 11:00

Финал 
22 марта, 14:00

Итоговая классификация

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата на сайте Curling Canada
 Официальный сайт чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2020 на сайте результатов и статистики WCF

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2020

 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2020
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2020

2020
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Спорт в Канаде в 2020 году
2020 год в кёрлинге
Март 2020 года
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19